Black Death (1984) — афроамериканская хеви-металическая группа.
 Black Death — название норвежской блэк-металической группы Darkthrone с 1986 по 1987 год.
 Блэк-дэт-метал (black/death metal, blackened death metal) — стиль музыки, вобравший в себя элементы блэк-метала и дэт-метала.

См. также 
 Чёрная смерть (значения)